Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-90 (1917)
 UB-90
 UC-90

Вторая мировая война 
 U-90 (1941)